Huayuan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huayuan (socken i Kina, Anhui), 
 Huayuan (socken i Kina, Shandong, lat 37,57, long 117,19), 

Robotskapade Kinaförgreningar